CPVL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 476 амінокислот, а молекулярна маса — 54 164.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, карбоксипептидаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Протеази
Некатегоризовані білки